El término San Joaquín puede referirse, en esta enciclopedia:

Religión 
 a San Joaquín, según la tradición y los evangelios apócrifos, esposo de Ana y padre de la virgen María;

Geografía

En Argentina 
 a San Joaquín, una comuna de la provincia de Córdoba;

En Bolivia 
 a San Joaquín, una ciudad del departamento del Beni;
 a San Joaquín, un municipio del departamento del Beni;

En Chile 
 a San Joaquín, una comuna de Santiago de Chile;

En Colombia 
 a San Joaquín, un corregimiento del municipio de Candelaria (Valle del Cauca); 
 a San Joaquín, una inspección de La Mesa (Cundinamarca);
 a San Joaquín, un populoso sector ubicado en Ciudad Bolívar (Bogotá);
 a San Joaquín, un municipio del departamento de Santander;

En Costa Rica 
 a Cantón de Flores, un cantón de la provincia de Heredia;
 a San Joaquín (Flores), distrito y ciudad principal del Cantón de Flores, en la provincia de Heredia;

En Ecuador 
 a San Joaquín, una parroquia rural del cantón Cuenca;

En España 
 a Huelmos de San Joaquín, una localidad de la provincia de Salamanca;

En Estados Unidos 
 al río San Joaquín, el segundo río más largo del estado de California;
 a Valle de San Joaquín, en el estado de California;
 a San Joaquín, una ciudad del condado de Fresno (California);

En Filipinas 
 a San Joaquín, un municipio en la provincia de Iloílo, en Bisayas occidentales (Región VI);

En México 
 a San Joaquín, un municipio del estado de Querétaro;

En Paraguay 
 a San Joaquín, una ciudad del departamento de Caaguazú;

En Venezuela 
 a San Joaquín, una población en el estado Carabobo;

Toponimia

Edificios 
 al Castillo de San Joaquín, Tenerife, España;

Estaciones 
 a San Joaquín, estación del Metro de Santiago, Chile;
 a San Joaquín, estación del Metro de la Ciudad de México, México;

Edificios religiosos 
 a la Ermita de San Joaquín;
 a la Iglesia de Santa Ana y San Joaquín;
 a la Iglesia de San Joaquín (San Luis);
 a la Iglesia de San Joaquín (Costa Rica);
 a la Iglesia de San Joaquín en Iloílo, en Filipinas.

Otros 
 Batalla de San Joaquín (26 de diciembre de 1858), durante la Guerra de Reforma en México.
 Sanjoaquín, nombre común del Hibiscus rosa-sinensis, arbusto perennifolio de la familia de las malváceas.